Noul locatar se poate referi la:

 Noul locatar (Le Nouveau Locataire), o piesă de teatru absurd scrisă în limba franceză de Eugen Ionescu și reprezentată în premieră în 1955
 Noul locatar (Sublokator), un film de comedie polonez din 1967, regizat de Janusz Majewski